Ziermauer steht für:

 Ziermauer (Garron Lodge)
 Ziermauer (Inveraray, Front Street West)